Hänsgen ist der Familienname folgender Personen:

 Klaus-Dieter Hänsgen (* 1952), schweizerisch-deutscher Psychologe
 Sabine Hänsgen (* 1955), deutsche Slavistin, Medienwissenschaftlerin, Konzeptkünstlerin, Übersetzerin und Kuratorin